Верёвка:
 Верёвка — тонкий и гибкий трос.
 Верёвка — единица измерения длины (высоты) в альпинизме и скалолазании, равная длине альпинистской верёвки (≈ 40 м).
 «Верёвка» — художественный фильм Альфреда Хичкока (США, 1948).
 Верёвка, Григорий Гурьевич (1895—1964) — советский композитор и хоровой дирижёр.
 «Верёвки» — сингл украинской поп-группы «NikitA».

См. также 

 Верёвочка — устаревшее название скакалки.
 Верёвочка — одно из названий игры в ниточку.
 Вервь.